Earth – miejscowość w Stanach Zjednoczonych
 hrabstwo Erath – w Stanach Zjednoczonych
 Earth – amerykański zespół muzyczny
 Earth – album Vangelisa
 „Earth” – singel zespołu Smile
 Earth – seria gier komputerowych, zapoczątkowana przez Earth 2140

Zobacz też 
 BBC Earth
 Google Earth